Сергей Константинович Ионушас (; род. 18 октября 1979 года, Ленинград, РСФСР) — политик, украинский адвокат, патентный поверенный. Руководитель юридической фирмы «Гелон».

Народный депутат Украины IX созыва. Глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины.

Заслуженный юрист Украины

Биография 
Получил диплом юриста с отличием в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Учился в Институте интеллектуальной собственности и права, где получил диплом магистра с отличием и квалификацию специалиста по интеллектуальной собственности.

Также учился в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по программе «Законодательные стадии в Украине: Киев и отдельные регионы» по специальности «Европейское право».

Работал на руководящих должностях в юридических фирмах.

Член Ассоциации юристов Украины, член Ассоциации адвокатов Украины, автор многочисленных публикаций и докладов по вопросам защиты авторских прав и промышленной собственности.

Политическая деятельность 
Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Член ЗеКоманды (отвечает за органы правосудия).

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, в связи с исключением 10.07.2019 выше из списка одного кандидата занял фактическое № 037 место в списке. На время выборов: физическое лицо-предприниматель, беспартийный. Проживает в городе Киеве.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Член Комиссии по вопросам правовой реформы с 7 августа 2019 года. Указом от 29 октября 2020 года назначен главой Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины.

Член Комиссии по вопросам антикорупционной политики с 01 июня 2020 года

Государственные награды 
Заслуженный юрист Украины (24 августа 2021)

Примечания

Ссылки 
 Верховна Рада України

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Специалисты по авторскому праву
Адвокаты по алфавиту